Mniej niż zero – singel zespołu Lady Pank z 1983
 Mniej niż zero – singel zespołu Lady Pank z  płyty W transie z 1997
 Mniej niż zero (Less Than Zero) – powieść Breta Eastona Ellisa z 1985
 Mniej niż zero (Less Than Zero) – film amerykański z 1987

Zobacz też 
 Minus Zero – singel i teledysk z albumu Drop Everything zespołu Lady Pank z 1985 (angielskojęzyczna wersja „Mniej niż zero”)